Imię i nazwisko Siergiej Popow nosili lub noszą m.in.:
 Siergiej Konstantinowicz Popow (1930-1995) – radziecki lekkoatleta, maratończyk
 Siergiej Siergiejewicz Popow (ur. 1959) – rosyjski muzyk, gitarzysta zespołów Master i Arija
 Siergiej Popow (ur. 1982) – rosyjski rugbysta
 Siergiej M. Popow – kozacki działacz emigracyjny, redaktor pisma Donskaja Wołna
 Jan, świeckie imię Siergiej Popow (ur. 1960) – rosyjski biskup prawosławny